Il doppio maschile del Rogers Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Mahesh Bhupathi e Mark Knowles.

Mahesh Bhupathi e Mark Knowles hanno battuto in finale 6–4, 6–3  Maks Mirny e Andy Ram.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (semifinali)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (campioni)
  Bruno Soares /  Kevin Ullyett (secondo turno)

 Wesley Moodie /  Dick Norman (quarti di finale) 
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale) 
 Maks Mirny /  Andy Ram (finale) 
 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
Tabellone

Rogers Cup 2009
ATP World Tour 2009